Göttel ist der Familienname folgender Personen:

 Moritz Göttel (* 1993), deutscher Fußballspieler
 Rolf Göttel (* 1944), deutscher Schiedsrichter und ehemaliger Stadionsprecher von Borussia Mönchengladbach
 Sabine Göttel (* 1961), deutsche Dramaturgin, Autorin und Herausgeberin, Regisseurin, Schauspielerin, Kulturmanagerin und Dozentin

Siehe auch:
 Goettel Escarpment, Geländestufe im Palmerland, Antarktika